Dieser Artikel befasst sich mit den Wintersport-Weltcups in Kuusamo, die in verschiedenen Wintersportdisziplinen stattfinden. Der Saisonbeginn von Skilanglauf, Nordischer Kombination in Verbindung mit einem Skisprung-Weltcup wird teilweise unter dem Namen Ruka Triple abgehalten. Seit der Saison 2014 führt der Internationale Skiverband Wettbewerbe in Kuusamo unter dem Namen des Skisportzentrums Ruka.

Langlauf 
Skilanglauf-Wettbewerbe finden in Kuusamo seit 2002 statt. Bis 2013 trug man die Veranstaltung als Nordic Opening aus, welches 2014 erstmals nach Lillehammer umzog. Nach der Rückkehr nach Kuusamo 2015 fand der Weltcup 2016 erneut in Lillehammer statt. 2017 wird der Weltcup erstmals als Ruka Triple ausgetragen.

Ergebnisse Männer

Ergebnisse Frauen

Nordische Kombination 
Seit der Saison 2002/03 findet der Auftakt des Weltcups der Nordischen Kombination in Kuusamo statt. 2015 wurden die Wettbewerbe witterungsbedingt abgesagt.

Ergebnisse

Skispringen 

Erstmals gab es 1996 einen Weltcup im Skispringen in Kuusamo. Meist findet das zweite Springen der Männer auf der Rukatunturi-Schanze statt.

Ergebnisse Männer

Weblinks 
 Alle Weltcupveranstaltungen in Kuusamo beim Internationalen Skiverband (englisch)
 Alle Weltcupveranstaltungen in Ruka beim Internationalen Skiverband (englisch)

Skilanglauf-Weltcup
Skisprung-Weltcup
Weltcup der Nordischen Kombination
Sport (Kuusamo)